Miyazaki je lahko:

 Miyazaki, mesto na Japonskem
 Hayao Miyazaki, japonski režiser risanih filmov